Парламентские выборы в Ливане должны были состояться в Ливане в 2014 году, но из-за отказа избрать нового президента, парламент продлил свой срок работы до 2017 года. Дата выборов была назначена 21 мая 2017 года, затем перенесена на сентябрь или октябрь 2017 года. Выборы состоялись 6 мая 2018 года.

По закону о выборах, принятому в июле 2017 года, депутаты должны избираться в 15 избирательных округах по пропорциональной системе. 7 округов разделены на малые округа , соответствующие старым избирательным округам. В частности подсчет преференциальных голосов проходит в малых избирательных округах. В каждом округе сформированы коалиции из разных партий и неприсоединившихся кандидатов.

В списки для голосования было внесено свыше 3,6 млн граждан старше 21 года. За 128 депутатских мест вели борьбу 976 кандидатов, в том числе рекордное количество женщин — 111 . Сейчас ливанцы отдают два голоса. Один — за политический список целиком, второй — за «фаворита» внутри этого списка.

Округа

Партии 
 Амаль
 Хезболла
 Свободное патриотическое движение
 Катаиб
 Ливанские силы
 ЛДП
 Движение будущего
 Баас
 Движение независимости
 Дашнаки
 Гнчак
 Марада
 Движение Азм

Результаты 
Явка на выборах составила 49,2 % 
В округах Южного Ливана победили блоки, состоящие из членов партий Хезболла и Амаль

Список членов нового парламента

Интересные факты 
Некоторые блоки в округах состоят из участников с различными политическими взглядами , так как был принят новый закон о выборах в 2017 году.  Сейчас ливанцы отдают два голоса. Один — за политический список целиком, второй — за «фаворита» внутри этого списка. За каждые 10% голосов список получает возможность представить своего кандидата в парламент от избирательного округа. Проходят «фавориты» из каждого списка. Но в итоге складывается ситуация, что на одном избирательном участке те или иные партии объединяются в общий список, на другом те же партии выступают друг против друга.

Также Ливанские граждане участвовали в выборах на участках в США и в Австралии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2018 год в Ливане
Ливан
Выборы в Ливане
6 мая